Санда Тома:
 Тома, Санда (1934—2022) — румынская актриса.
 Тома, Санда (род. 1956) — румынская гребчиха (академическая гребля)
 Тома, Санда (род. 1970) — румынская гребчиха (гребля на байдарках и каноэ)